Pure () — студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса, изданный в 2004 году.

Об альбоме
Первым синглом с альбома стала песня «Here She Comes», покорившая джазовые чарты. Сингл «Better With Me» был записан при участии певца Билала. В записи диска приняли участие Деби Нова, Двел и Джо Семпл. Вокал Дэби Новы присутствует в песне «Appreciate».

Хотя композиции альбома записаны в стиле Smooth Jazz, в нём также присутствуют два ритмичных трека в стиле R&B — «Break of Dawn» и «Appreciate». Джеймс говорит, что создание альбома помогло ему пережить смерть его старшего брата, и что потеря вдохновила его, чтобы жить больше и воплощать в жизнь все новые приходящие идеи.

Рецензент из Allmusic положительно оценил диск и отметил, что здесь Джеймс самостоятельно контролировал весь процесс записи альбома. Всё это, по мнению рецензента, получилось довольно неплохо. Из всего Pure критик выделил лёгкий и привлекательный фанк-трек «Stone Groove», характерный коротким соло фортепиано, созданное Джо Сэплом, простой душевный заглавный трек диска «Pure», а также вокальную джазовую песню «Thinkin' 'Bout Me». Кроме того, он полагает, что в альбоме присутствуют запоминающиеся и спокойные баллады, а также броские вокальные партии.

Список композиций

Альбом в чартах

Сингл «Better With Me»

Примечания

Ссылки 
 Pure на официальном сайте Бони Джеймса

Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Бони Джеймса
Альбомы на английском языке